Yergüc – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Yergüc – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian